Лульета Лешанаку  (, 2 апреля 1968, Эльбасан) – албанская поэтесса.

Биография 
Выросла в условиях сталинистского режима Энвера Ходжи, начала публиковаться после его падения. Закончила филологический факультет Тиранского университета. Была главным редактором еженедельного журнала Голос юности (Zëri i rinisë). Сотрудничала с литературной газетой Drita.

Творчество 
Активная участница литературных фестивалей в Европе и США, её стихи публикуются в литературных журналах разных стран мира. В 1999 принимала участие в Международной писательской программе Айовского университета. Переводит американскую поэзию. Её стихи выходили книгами в США, Великобритании, ФРГ, Польше, они переведены также на французский и  итальянский  языки.

Книги стихов 
 Preludë poetike (1990)
 Sytë e somnambulës (1992)
 Воскресные колокола/ Këmbanat e së dielës (1994)
 Gjysëmkubizëm (1996)
 Антипастораль/ Antipastorale (1999)
 Palca e verdhë (2000)
 Дитя природы/ Fëmijët e natyrës (2006)

Издания на других языках

Английский 
Fresco: Selected Poems (2002, рец.: )
Child of Nature (2010)
Haywire: New & Selected Poems (2011, рец.: , )

Немецкий 
 Kinder der Natur (2010)

Польский 
 Dzieci natury (2011, билингва)

Признание 
Национальная премия Албании Серебряное перо (2000). Премия Хрустальная Виленица (2009, ). Короткий список Премии за лучшую переводную книгу (США, 2011).

Ссылки 
Биография, стихи on line на сайте Албанская литература в переводе

Поэты Албании
Выпускники Тиранского университета